Slovo rampa může znamenat:

vyvýšená stavební plošina s různým účelem (například rampa Národního muzea v Praze)
 nakládací rampa nebo také nákladová rampa
 vykládací rampa nebo také vykládková rampa
 příjezdová rampa
 železniční rampa
 nájezdová rampa – pomocná konstrukce, vyklápěcí v nízkopodlažních autobusech, nebo výsuvná v upravených automobilech, určená pro nájezd invalidního vozíku do vozidla 
 šikmá komunikace pro pěší spojující různé výškové stupně na veřejných prostranstvích či v interiérech budov
přední část jeviště před oponou (předscéna) nebo také technická část divadelního provaziště
 osvětlovací rampa v divadle či ve studiu
 odpalovací zařízení pro rakety
 odpalovací rampa
 Rampa (film) – francouzský krátkometrážní sci-fi film režiséra Chrise Markera z roku 1962
Rampa McKvák – postava z Kačeřích příběhů